Henry Chadwick peut faire référence à :
 Henry Chadwick (1824-1908), journaliste américain d'origine anglaise, historien et statisticien du baseball, surnommé le « père du baseball » ;
 Henry Chadwick (1920-2008), religieux et théologien britannique ;
 Henry Chadwick (1866-1934), journaliste américain de Seattle et fondateur de l'hebdomaire The Argus ;
 Henry Chadwick, personnage du feuilleton britannique EastEnders.